Александр Заяц:
 Заяц, Александр Анатольевич (род. 1964) — настоящее имя рок-барда А. О’Шеннона.
 Заяц, Александр Леонидович (1962—2007) — советский, украинский футболист, нападающий.